Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2015-2016 è il venticinquesimo organizzato in Italia. Rappresenta il quinto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Piemonte-Valle d'Aosta.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2016-2017
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   Virtus Verbania promosso in Serie D 2016-2017
   Borgaro,  Stresa,  Città di Baveno e  Orizzonti United ai Play-Off.
   Borgaro ai Play-Off nazionali.
  ,  Aygreville,  e  ai Play-Out.
   e  retrocessi in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2016-2017 dopo i play-out.
   Ivrea Banchette e  G.S.D. Volpiano retrocessi in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2016-2017.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2016-2017
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2016-2017 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Finale

Play-out

Verdetti finali 
   promosso in Serie D 2016-2017.
   e  ai Play-Off.
   ai Play-Off nazionali.
   San Domenico Savio e  ai Play-Out.
  San Domenico Savio retrocesso in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2016-2017 dopo i play-out.
   Gassino San Raffaele,  Pedona B.S.D. e  Virtus Mondovì retrocessi in Promozione Piemonte-Valle d'Aosta 2016-2017.

Note 

Piemonte